Liga Polska – organizacja polityczna na terenie zaboru pruskiego (1848-1850)
 Liga Polska – organizacja polityczna powołana przez Zygmunta Miłkowskiego (1887-1893)
 Liga Polska – partia polityczna działająca w III RP pod wodzą Jana Pyszki.